Джустино () может означать:

 Джустино — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Джустино (опера Вивальди) — опера Антонио Вивальди 
 Джустино, Кристиана — бразильский боец смешанных единоборств

См. также 

 Сан-Джустино